Paweł Owerłło (1826-1881) – polski tancerz
 Paweł Owerłło (1869-1957) – polski aktor i tancerz